Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Hana Mandlíková che hanno battuto in finale Anne Hobbs e Sharon Walsh-Pete 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (semifinali)
 Anne Hobbs /  Sharon Walsh-Pete (finale)
 Mima Jaušovec /  Kathy Jordan (semifinali)
 Rosie Casals /  Chris Evert (secondo turno)

 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (quarti di finale)
 Virginia Ruzici /  Catherine Tanvier (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Hana Mandlíková (campionesse)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1984